Соревнования в плавании на дистанции 800 метров вольным стилем у мужчин на чемпионате Европы по водным видам спорта 2018 пройдут 7 августа и 8 августа 2018 года.

Рекорды 
До начала соревнований рекорды были следующие.

Результаты

Предварительные заплывы 
Предварительные заплывы стартовали 7 августа 10:18 по местному времени.

Чемпионат Европы по водным видам спорта 2018